Icelus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Krøyer, 1845. Icelus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Simpor
Icelus